Il termine teorema di Birkhoff è usato per molti teoremi fondamentali in differenti aree della matematica e fisica:

 Il teorema ergodico di George David Birkhoff collega le medie di tempo e spazio; vedi anche teoria ergodica.

 Il teorema HSP di Garrett Birkhoff caratterizza varietà di strutture algebriche; vedi anche varietà (algebra universale).

 Il teorema di rappresentazione per la distribuzione dei reticoli di Garrett Birkhoff stabilisce una biezione tra i posets finiti e la distribuzione finita di reticoli; vedi anche reticolo distribuito.

 Il teorema sulla relatività di Birkhoff, dimostrato nel 1923 da George David Birkhoff, mostra che la più generale soluzione a simmetria sferica dell'equazione di Einstein nel vuoto è la soluzione di Schwarzschild. 

 Il teorema di Birkhoff in elettromagnetismo afferma che una soluzione a simmetria sferica di una sorgente libera delle equazioni di Maxwell è statica. 

Birkhoff
Teoremi di matematica